

Cinema 
 Separate Ways – film del 1981 diretto da Howard Avedis

Musica 
 Separate Ways – singolo di Elvis Presley del 1972
 Separate Ways – album di Elvis Presley del 1973
 Separate Ways (Worlds Apart) – singolo dei Journey del 1983, dall'album Frontiers
 Separate Ways – traccia dell'album The Story Goes... di Craig David del 2005
 Separate Ways – album di Teddy Thompson del 2006

Televisione 
 Corto circuito (Separate Ways) – episodio della quarta stagione de La famiglia Bradford
 Scenata con rissa (Separate Ways (Worlds Apart)) – episodio della quinta stagione di Dawson's Creek
 Un bambino di troppo (Separate Ways) – episodio della sesta stagione de La vita secondo Jim